Together, tous avec moi est un jeu télévisé musical diffusé sur M6 du  au  et sur W9 du  au . Il est présenté par Éric Antoine et Garou.

Diffusion 
L'émission est diffusée en France le mardi soir en première partie de soirée. Cependant, à la suite de l'échec d'audiences, l'émission est déprogrammée au bout de deux numéros. Les prochaines émissions sont diffusées au cours de l'été 2019 sur W9.

Le , W9 annonce que l'émission sera déprogrammée à la suite de l'échec d'audiences et que les prochaines émissions seront disponibles sur 6play.

Jury

Émissions 
Légende :

Prime 1 - 30 avril 2019

Prime 2 - 07 mai 2019

Prime 3 - 13 juillet 2019

Prime 4 - 20 juillet 2019

Prime 5 - 27 juillet 2019 

Ce prime a été diffusé sur la plate-forme 6play et sur Plug RTL.

Prime 6 (finale) - 27 juillet 2019 

Ce prime a été diffusé sur la plate-forme 6play et sur Plug RTL.

Audiences 

Légende :

Notes et références 

Jeu télévisé diffusé sur M6
Émission de télévision créée en 2019
Émission de télévision disparue en 2019